Бэкус:
 Бэкус, Джон — американский учёный в области информатики. 
 Форма Бэкуса — Наура
 Расширенная Бэкус—Наурова форма